Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moška kombinacija, tekma je potekala 21. februarja 2010. Zlat medaljo je osvojila Bode Miller, srebrno Ivica Kostelić, bronasto pa Silvan Zurbriggen.

Rezultati 

Kombinacija moški